Lacedemon (Sparta) – w starożytności stolica miasta-państwa Spartan
 Lacedemon (Lakedajmon) – w mitologii greckiej król Sparty, eponim ludu „Lacedemończyków”